Grup d'ajuda mútua, grup de persones que es reuneixen per compartir experiències per tal de donar-se suport mutu 
 General de Alquiler de Maquinaria, companyia espanyola de lloguer i venda de maquinària